

Persone 
 Emil Johansson (1986) – calciatore svedese
 Emil Johansson (1988) – sciatore svedese
 Emil Johansson (2002) – atleta svedese